Le comte Evrard Louis François-Xavier de Limburg Stirum (né le  à Huldenberg, mort le  () à Anderlecht est un homme politique  belge, maire d'Huldenberg.

Biographie 
Evrard de Limburg Stirum est l'aîné de six enfants du comte Thierry François-Xavier de Limburg Stirum (1904-1968) et de la princesse Marie-Immaculée de Croÿ (1905-2007). Thierry de Limburg Stirum (1904-1968) était, comme son père Evrard de Limburg Stirum (1868-1938), maire d'Huldenberg, et comme son grand-père Thierry de Limburg Stirum (1827-1911), un historien spécialiste dans le monde de l'héraldique et de la généalogie.

Evrard de Limburg Stirum effectue son service militaire dans les commandos parachutistes. Après son mariage en 1957 avec Hélène d'Orléans, « princesse de France », fille d'Henri d'Orléans, « comte de Paris », il se retire comme planteur en Rhodésie. Les problèmes dans ce pays l'ont forcé  à la fin des années cinquante à revenir en Belgique. Le couple et ses quatre enfants s'installent sur la propriété familiale d'Huldenberg, municipalité dont Evrard est maire.

Famille 
Evrard de Limburg Stirum et son épouse Hélène d'Orléans ont eu quatre enfants :

 Catherine de Limburg Stirum (1957-), épouse Ortiz-Armando Galrao (divorcés) - dont :
 Céleste Galrao  (1988-)
 Orian Galrao  (1993-)
 Thierry de Limburg Stirum (1959-), épouse Katia della Faille de Leverghem - dont :
 Gloria de Limburg Stirum (1993-)
 Angélique de Limburg Stirum (1995-)
 Louis de Limburg Stirum (1962-), épouse Belén López Montero - dont :
 Jean-Thierry de Limburg Stirum (1999-)
 Inès de Limburg Stirum (2000-)
 Bruno de Limburg Stirum (1966-), épouse Christine de Lannoy  - dont :
 Gaspard de Limburg Stirum (1996-)
 Félix de Limburg Stirum (1998-)
 Achille de Limburg Stirum (2001-)
 Rose de Limburg Stirum (2003-)

Décorations 
 

 , branche des ducs de Calabre

Notes et références 

 Présent État Belge de la noblesse, Annuaire 2009, première partie, .
 

Comte (Belgique)
L
Naissance en octobre 1927
Naissance à Huldenberg
Décès en mars 2001
Décès à Anderlecht
Evrard
Chevalier de l'ordre de la Couronne
Décès à 73 ans
Chevalier de l'ordre souverain de Malte